Claude Lamoureux ist der Name folgender Personen:

* Claude Lamoureux (Bildhauer) (* um 1650; † nach 1699), französischstämmiger Bildhauer
 Claude Lamoureux (Bischof) (* 1962), römisch-katholischer Bischof von Gaspé